Kyphosichthys is een geslacht van uitgestorven straalvinnige beenvissen, bekend uit mariene afzettingen van de Guanling-formatie uit het vroegere Midden-Trias (Anisien) van Luoping, de oostelijke provincie Yunnan, in het zuidwesten van China. De soort is het eerste bekende fossielenbestand van Ginglymodi.

Beschrijving 
Kyphosichthys (Grieks voor 'gebogen vis') heeft een sterk gebogen bult tussen de kop en de rugvin, waarvan de naam is afgeleid. Het holotype heeft een totale lengte van zesennegentig millimeter en een standaardlengte van zesenzeventig millimeter. De grootste lichaamslengte doet zich voor aan de achterste operculaire rand, waar de lichaamslengte meer dan zeventig procent van de standaardlengte is. De rugvin en anaalvin bevinden zich ver naar achteren op het lichaam, deze laatste is slechts half zo lang als de rugvin. De buikvinnen zijn veel kleiner dan de borstvinnen. De gevorkte staartvin is hemi-heterocercaal vanwege een zware lob die zich uitstrekt tot in de dorsale lob van de vin, maar is naar buiten bijna symmetrisch. Het lichaam is bedekt met ganoïde schubben; die van de voorste flank zijn versierd met sierlijke richels en knobbeltjes, terwijl de schubben verder naar achteren gladder zijn.

Bij het beschrijven van Kyphosichthys vergeleken Xu en Wu zijn lichaamsvorm met moderne vissen met een diep lichaam, zoals de evervis en vlindervis (Chaetodon sp.), en concludeerden dat Kyphosichthys op dezelfde manier een langzame zwemmer was, maar zeer wendbaar, waarschijnlijk aangepast aan structureel complexe omgevingen.

Classificatie 
Toen het voor het eerst werd beschreven, werd Kyphosichthys toegewezen als incertae sedis binnen Ginglymodi, een groep holosteïde vissen die zowel de levende snoek als uitgestorven soorten omvat. Een fylogenetische analyse van Kyphosichthys en andere Neopterygii uit het Mesozoïcum plaatste Kyphosichthys in een onopgeloste polytomie met Lepisosteus (levende snoek) en de uitgestorven Semionotus.

Straalvinnigen